Polip se lahko nanaša na:

 polip (zoologija) – življenjska oblika ožigalkarjev, ki je pritrjena na podlago in se nespolno razmnožuje
 polip (anatomija) – neepitelni izrastek sluznice, npr. nosni polip, polip debelega črevesa.